Лорел Холломен (; , , Северная Каролина, США) — американская актриса и художница. Наибольшую популярность приобрела, снимаясь в телесериале канала Showtime «Секс в другом городе».

Ранние годы 
Лорел родилась 23 мая 1971 года в городке Чейпел-Хилл, Северная Каролина. Она была самым младшим ребёнком в семье. Интерес к актёрской профессии появился у неё уже в конце подросткового периода. После первого года в колледже она перебралась в Чикаго, чтобы работать в Театральной Мастерской Пайвен (Piven Theatre Workshop); затем она некоторое время училась в Лондоне в Британо-Американской Драматической Академии. Лорел утверждает, что именно в это время окончательно выбрала свой жизненный путь и твердо решила стать профессиональной актрисой. Также она обучалась живописи в UCLA и Институте искусств Сан-Франциско.

Карьера 
В 1994 году Лорел начала играть во внебродвейской постановке «Сердце — одинокий охотник» в Театре Нью-Сити; другими её известными работами того времени было участие в пьесе Equus с Джеймсом Дентоном в Raleigh Little Theatre и в пьесе «Ночной заплыв» Джулии Джордан в театре Playwright’s Horizons.

Первым кинематографическим прорывом актрисы была роль в инди-фильме 1995 года «Две влюблённые девушки», в котором Лорел сыграла лесбиянку Рэнди Дин. Картина повествовала о дружбе двух девушек, которая развивается в нежный, но смешной роман. В 1996 году она снялась в независимом художественном фильме Дэвида Орра Blossom Time.

Актриса сыграла более, чем в 20 художественных фильмах, включая номинированный на премию «Оскар» фильм «Перекати-поле» 1999 года. Кроме того, наиболее известными её работами являются роли в таких фильмах как «Тени прошлого», «Ночи в стиле буги» и «Площадь восстания». В последнее время актриса наиболее известна своими ролями в телесериалах: в первую очередь, спин-оффе Баффи — истребительница вампиров", сериале «Ангел» и лесбийской драме «Секс в другом городе».

Личная жизнь 
В 1990-х годах встречалась с актёром Билли Крудипином, с которым они вместе учились на драматическом отделении Нью-Йоркского университета.

13 июля 2003 года вышла замуж за Пола Мэчери. У пары есть двое дочерей — Лола Рейко Мэчери (род.04.11.2004) и Нала Бель Мэчери (род.2008, удочерена в марте того же года). В 2011 году Холломен подала на развод, который был завершен 18 июня 2012 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Актрисы театра США